Rainald von Dammartin ist der Name folgender Personen:

 Rainald I. von Dammartin (Rainald von Boulogne; um 1165–1227), Graf von Boulogne, Dammartin, Aumale und Mortain
 Rainald II. (Dammartin) (Rainald von Trie; † 1316), Herr von Trie und Graf von Dammartin